Йохан Валем (; ) — бельгийский футболист и футбольный тренер. В качестве игрока известен по выступлениям за «Андерлехт» и сборную Бельгии. Участник чемпионата мира 2002 и чемпионата Европы 2000.

Клубная карьера 
Выпускник футбольной академии клуба «Андерлехт». В 1991 году дебютировал за команду в Жюпиле Лиге. Он сразу выиграл конкуренцию за место в основном составе, и по окончании сезона был признан Молодым футболистом года в Бельгии. Вместе с «Андерлехтом» он трижды выиграл чемпионат и стал обладателем Кубка Бельгии. За клуб провёл 180 матчей и забил 47 мячей.

В 1997 году перешёл в итальянский «Удинезе». В первом сезоне Валем редко появлялся на поле, но уже во втором выиграл конкуренцию и принял участие почти во всех матчах команды. В сезоне 1999/2000 Йохан выступал на правах аренды за «Парму», в составе которой выиграл Суперкубок Италии. После возвращения в «Удинезе» он провёл за «зебр» ещё один сезон и вернулся на родину, приняв приглашение «Стандарда». В новом клубе он сразу стал одним из лидеров команды. После двух сезонов в Бельгии Валем вернулся в Италию, где по сезону отыграл за «Торино» и «Катанию». Летом 2005 года завершил карьеру футболиста.

Международная карьера 
20 ноября 1991 году в матче отборочного раунда чемпионата Европы 1992 против сборной Германии Валем дебютировал за сборную Бельгии. В 2000 году принял участие в домашнем чемпионате Европы. На турнире он не вышел на поле ни в одной встрече.

В 2002 году Валем попал в заявку национальной команды на чемпионат мира 2002. Он принял участие в трёх встречах против сборных сборной Японии, Бразилии, а в поединке против сборной России Йохан забил гол, который позволил его сборной выйти в 1/8 финала.

Сразу после чемпионата мира Валем завершил карьеру в сборной. За национальную команду сыграл 36 матчей и забил 2 гола.

Достижения 
Командные

 «Андерлехт»
  Чемпионат Бельгии по футболу — 1992/93
  Чемпионат Бельгии по футболу — 1993/94
  Чемпионат Бельгии по футболу — 1994/95
 Обладатель Суперкубка Бельгии — 1994

 Парма
 Обладатель Суперкубка Италии — 1999

Индивидуальные

 Лучший молодой футболист года в Бельгии — 1992

Примечания

Ссылки 
 
 L'équipe website 
 Voetbal international website 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Катания»
Футбольные тренеры Бельгии
Тренеры ФК «Кортрейк»
Тренеры сборной Кипра по футболу